Supernova steht für:
 Supernova, Aufleuchten eines Sterns am Ende seiner Lebenszeit
 Supernova, englischer Name von Choshinsung, südkoreanische Band
 Supernova (Band), chilenische Popgruppe
 Supernova-Gruppe, österreichisches Immobilienunternehmen

Filmtitel:
 Supernova (2000), US-amerikanischer Film von Walter Hill
 Supernova – Wenn die Sonne explodiert, US-amerikanischer Film von John Harrison (2005)
 Supernova 2012, US-amerikanischer Film von Anthony Fankhauser (2009)
 Supernova (2020), britischer Spielfilm von Harry Macqueen

SuperNova steht für:
 SuperNova (Screenreader), Computerprogramme

SupeRNova steht für:
 Dacia SupeRNova, Kleinwagen

Siehe auch:
 Super Nova